День мертвецов ():

 День мертвецов (фильм, 1985) — фильм ужасов, США, 1985 год. Режиссёр — Джордж Ромеро.
 День мертвецов (фильм, 2008) — фильм ужасов, США, 2008 год. Режиссёр — Стив Майнер.
 День мертвецов (сериал) — сериал, США, 2021 год.

См. также 
 День мертвецов 2: Эпидемия () — фильм ужасов, неофициальный приквел к фильму «День мертвецов» 1985 года, США, 2005 год. Режиссёр — Ана Клавелл.
 День Мёртвых (значения)